Иван Фёдорович Фохт  () — декабрист, штабс-капитан Азовского пехотного полка. В июне 1837 года разрешено определить рядовым на Кавказ, но в ноябре 1837 года оставлен на поселении в Кургане.

Биография 
Иван Фохт родился в 1794 году в семье мелкопоместных дворян Герцогства Курляндия и Семигалия, ныне западная часть . Лютеранин. Фамилию Фохт носило несколько дворянских родов.

Воспитывался дома вместе с детьми помещика Гора, в доме которого жил учитель Каменский (приглашён из г. Кёнигсберга).

На службу поступил  в городе Гольдингене Курляндской губернии рядовым в Азовский пехотный полк, который находился в составе русской резервной армии, дислоцировавшейся до конца кампании на территории бывшего Великого Герцогства Варшавского. В июле 1815 года был в походе через Пруссию до границ Саксонии и обратно в Россию. В 1820 году был откомандирован в учебный батальон 2-й армии, потом вернулся в полк.

, когда Азовский пехотный полк дислоцировался под Киевом, в городе Тульчине, Иван Фёдорович Фохт награждён орденом Святой Анны IV степени, а 19 апреля произведен в штабс-капитаны. 

В сентябре 1824 года вступил в Южное общество во время нахождения полка на манёврах. Принят подполковником Александром Поджио, который сказал, что цель общества — введение конституционного правления. В случае выступления заговорщиков на него и А.И. Майбороду возлагалась обязанность ареста Главной квартиры 2-й армии, так как их роты стоят ближе всех. В ответ Фохт говорил, что солдаты не пойдут против своих начальников.

Приказ об аресте — . Арестован и дважды допрошен в Тульчине.  фельдъегерем Поповичем доставлен из Тульчина в Санкт-Петербург на главную гауптвахту. В тот же день переведен в Петропавловскую крепость («присылаемого Фохта посадить, где получше, и, так как он болен, послать ему лекаря и, буде точно болен, отправить в гошпиталь») в № 11 бастиона Трубецкого.  помещен в Военно-сухопутный госпиталь.  возвращен в крепость.

Осужден по VIII разряду и по конфирмации  приговорен к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь на поселение вечно,  срок сокращен до 20 лет.

В январе 1828 года отправлен из Петропавловской крепости на поселение в город Берёзов Берёзовского округа Тобольской губернии  Западно-Сибирского генерал-губернаторства (приметы: роста 2 арш. 7½ верш., "лицом бел, оклад оного продолговат, нос прямой, волосы светло-русые, глаза серые, на левом глазу большое коричневое круглое пятно").

Не получая ничего от родственников, жил токарной работой и помогал местному врачу (донесение полковника Маслова — 1829). В архиве III отделения сохранилось ещё одно донесение, в котором говорится, что мать государственного преступника (по второму мужу Реттер), проживавшая в городе Гольдингене Курляндской губернии, «…находится в бедственном положении, снискивает себе скудное пропитание трудом рук своих» и Фохт просит кавалергарда Фитингофа иметь о ней попечение. Бедственное положение и самого декабриста заставило его обратиться к Тобольскому губернатору Д.Н. Бантыш-Каменскому с просьбой «назначить ему средства к пропитанию». С 1827 года Фохту был назначен солдатский паёк и крестьянская одежда, которую получал он из «хлебо-запасного магазина». Страдающий от жестокого климата и от разных лишений, хронической цинги и костоеда, декабрист обращается к графу А.Х. Бенкендорфу с просьбой «перевести его на поселение в лучшее место, например, в Курган, где он надеется получить некоторое облегчение от мучительной своей болезни».

 переведен в город Курган Курганского округа Тобольской губернии, куда прибыл , по дороге сделав вынужденную остановку для лечения в Тобольске. Иван Фёдорович был первым декабристом, отбывавшим ссылку в Кургане. Жил на съемных квартирах. Болея часто и здесь, Фохт много внимания уделял чтению медицинской литературы. Оказывал жителям Кургана медицинскую помощь (причём беднякам — безвозмездно), завел аптеку, которая была одним из основных источников его существования. С 1835 года начал получать денежную помощь от декабристов С.Г. Волконского, М.М. Нарышкина, А.Е. Розена, М.А. Назимова и пособие от казны — 200 рублей. В 1835 году по разрешению генерал-губернатора Западной Сибири Н.С. Сулимы на два месяца выезжал в Арлагульскую волость Курганского округа (ныне Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области) для лечения целебными грязями.

В июне 1837 года разрешено определить рядовым на Кавказ, но по просьбе И.Ф. Фохта, вызванной хроническим туберкулёзом, и по Высочайшему повелению в ноябре того же года оставлен на поселении в Кургане. И.Ф. Фохту разрешено приезжать в Тобольск на лечение.

 вместе с Нарышкиными, отправляющимися на Кавказ, Фохт уехал в Тобольск, где провёл с перерывами четыре последующих года. Там у Фохта проявился в закрытой форме туберкулёз, как тогда говорили чахотка, а костоед сделал недвижимой левую ногу.

В мае 1839 года он попал под следствие о якобы причастности к поджогу гостиного двора. Декабрист М.А. Фонвизин писал И.И. Пущину : «Фохт поссорился с губернатором (П.Д. Горчаковым) за преглупую историю. После пожара гостиного двора купцы вздумали подозревать Фохта в зажигательстве, потому что он со своей оригинальной фигурой и в своём странном меховом сертуке (так в подлиннике) в сумерки ходил за чем-то в гостиный двор. По доносу следственная комиссия потребовала арестования Фохта, и его посадили в полицию. Я бросился к губернатору, и его освободили, но Фохт рассердился на губернатора за это — и они более не видятся. Причина пожара по сие время не открыта — подозревают сторожей из Купеческих приказчиков, но верных улик нет. Поляков подозревали, но без всякого основания».

Несмотря на заступничество Фонвизина, Фохт был всё же приговорён Губернским судом к семидневному тюремному заключению за «невежливые ответы следователям» во время первого допроса и за то, что у него нашли «горючее вещество». Амнистирован по этому делу И.Ф. Фохт был только . Вышедший манифест по случаю свадьбы наследника престола объявлял амнистию лицам, находящимся под следствием за уголовные преступления (кроме особо тяжких. – ПСЗ, собр. 2-е, т. XVI, №14460). В манифесте специально оговаривалось, что все приговоры, вынесенные за политические преступления, остаются в силе.

Летом 1841 года И.Ф. Фохт лечился в омском госпитале. Но туберкулёз, перешедший в открытую форму, не даёт шансов на выздоровление.

В марте 1841 года И.Ф. Фохт получил денежную помощь в размере 500 рублей от бывшего члена Южного общества Л.П. Витгенштейна, избежавшего наказания. На эти деньги Фохт купил дом в Кургане. «Домик я купил не совсем, — сообщал Фохт  декабристу М.А. Фонвизину, — но отдал 500 рублей одному здешнему мещанину с тем, чтобы за проценты от этих денег в нём жить. По чрезвычайной дороговизне квартир я вынужден так поступить».

Иван Фохт умер  года в городе Кургане Курганского округа Тобольской губернии Западно-Сибирского генерал-губернаторства, ныне город — административный центр Курганской области. Завещал своё имущество и дом находившейся у него в услужении солдатской жене Рыбиной «в награду долговременных у него, при частной жизни услуг, за которые он по небогатому состоянию не мог выплатить следующего ей жалованья». Похоронен  года на приходском кладбище Троицкой церкви. Место его захоронения утеряно, на месте кладбища ныне находится  города Кургана Курганской области.

Воинские звания 
 Рядовой — 
 Подпрапорщик — 
 Портупей-прапорщик — 
 Прапорщик — 
 Подпоручик — 
 Поручик — 
 Штабс-капитан — 
 разрешено определить рядовым на Кавказ — июнь 1837 года

Награды 
 Императорский орден Святой Анны IV степени —

Память 
30 апреля 1988 года по инициативе Бориса Карсонова надгробные плиты декабристам И.Ф. Фохту и И.С. Повало-Швейковскому были установлены в городском саду на месте их предполагаемого захоронения. В 1994 году надгробные плиты были украдены. По инициативе общественного движения «Духовно-историческое и культурное возрождение Зауралья» вновь изготовлены в 2006 году. Благодаря программе «Любимый город» и усилиям энтузиастов в конце мая 2011 года они были возвращены на место погребения декабристов. Территория Горсада, примыкающая к восточному фасаду собора Александра Невского, названа Сквером декабристов.

Литература 
 Cледственное дело И. Ф. Фохта

Примечания 

Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости
Персоналии:Берёзово
Персоналии:Тобольск
Умершие от туберкулёза
Штабс-капитаны